Francisco Gabriel Ortega es un futbolista argentino que juega como lateral izquierdo por el Club Atlético Vélez Sarsfield.

Trayectoria 
 Actualizado al 4 de agosto del 2022.

Referencias 

Futbolistas del Club Atlético Vélez Sarsfield